Riqueza

Ou ainda:
 Rico (Thiago Silva Dos Reis)
 Rico (Ajax)
 Rico Linhas Aéreas
 Rico (corretora)

Geografia 

 Córrego Rico (distrito)
 Córrego Rico

 Rico (Colorado)

Pessoas 
 Rico Constantino
 Valfrido Ricardo Martins
 Japa Rico